Prača je lahko:
 prača, orožje
 Prača, Dimitrovgrad (Srbija)
 Prača, Bosna in Hercegovina